

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT są 2
 Sierakówka – kolonia wsi Karwów w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów
 Sierakówka – część wsi Szaniawy-Poniaty w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów

Zobacz też 
 Nowy Sieraków, Sierakowice, Sierakowo, Sieraków, Sierakówek, Sierakówko